Fuchsia steht für:

 Magenta (Farbe), eine rotblaue Farbe
 Fuchsien (Fuchsia), eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae)
 Google Fuchsia, ein Betriebssystem